— старая японская географическая область. Является подобластью региона Тюба в Японии. На исторической территории Синъэцу сегодня располагаются префектуры Нагано и Ниигата.

Регион содержал следующие провинции:
 
  (часть древней области Коси)
  (самый крупный остров в Японском море; расположен к северо-западу от Ниигаты).

См. также
 Хокурикудо
 Токай
 Канто

Примечания

Список литературы 
 Hashimoto, Mitsuo. (1990). Geology of Japan. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.  ISBN 9780792309093;  OCLC 123220781

Ссылки 
  Shin-Etsu Chemical Co. website

Исторические области Японии